Liste des articles concernent les élections présidentielles américaines de 2016 par états:

 Élection présidentielle américaine de 2016 en Alaska
 Élection présidentielle américaine de 2016 en Arizona
 Élection présidentielle américaine de 2016 en Californie
 Élection présidentielle américaine de 2016 en Idaho
 Élection présidentielle américaine de 2016 au Montana
 Élection présidentielle américaine de 2016 au Nevada
 Élection présidentielle américaine de 2016 au Nouveau-Mexique
 Élection présidentielle américaine de 2016 en Oregon
 Élection présidentielle américaine de 2016 en Utah
 Élection présidentielle américaine de 2016 au Washington
 Élection présidentielle américaine de 2016 au Wyoming

Articles connexes 
 Élection présidentielle américaine de 2016
 Élection présidentielle américaine de 2020
 Liste des résultats des élections présidentielles américaines de 2020 par État
 Donald Trump
 Hillary Clinton

Élection présidentielle américaine de 2016